Javier Correa Correa es un escritor y periodista colombiano, nacido en Barranquilla, Colombia, el 19 de mayo de 1959. Hijo de Luis Correa Hoyos y Amparo Correa Restrepo. Es padre de María José, Pablo y Juanita.

Desde 1981 ejerce el periodismo y desde entonces ha trabajado también en la creación literaria y la docencia universitaria.  
Autor de aproximadamente 50 cuentos, ha obtenido mención de honor en el Concurso de Cuento “Prensa Nueva” (1996), con El hijo; el segundo premio en el Concurso Nacional de Cuento Breve “Ciudad de Samaná” (1997), con Ácido úrico; el Primer Premio en el Concurso Radial de Cuento Breve (septiembre de 2003), con Sintonía, y el primer premio en el concurso de cuento corto convocado por Libros y Letras y Revista GO, con La matriz (mayo de 2008).

Fue preseleccionado al otorgamiento de Becas del Ministerio de Cultura en la modalidad de novela con el proyecto La mujer de los condenados, (2000), con la que también fue primer finalista en el Concurso Nacional de Novela del Instituto Distrital de Cultura de Bogotá, en 2001. Es autor también de la novela Si las paredes hablaran (2006), ganadora del Concurso de Novela Corta del Taller de Escritores de la Universidad Central (TEUC). Publicó una edición limitada del poemario Diario de la Esperanza (Bogotá, 2009).
Ha publicado el cuento infantil Gotita de agua, Ministerio de Salud (1992); las novelas La mujer de los condenados, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín (2004), Literaria Ediciones, Buenos Aires (2007), y eLibros Editorial (2011), y Si las paredes hablaran, Editorial Universidad Central (2007), eLibros Editorial (2011); los ensayos “Volver a empezar: historia de los indultos y las amnistías en Colombia”, en Los caminos entre la guerra y la paz, Fondo Editorial para la Paz, Bogotá (1993); Alberto Lleras Camargo, ciudadano emérito de Chía, Alcaldía Municipal de Chía (2000), y Los Muiscas del siglo XXI en Chía, Gobernación de Cundinamarca, Bogotá (2002). Sus novelas La mujer de los condenados y Si las paredes hablaran han sido publicadas, en ebook, por eLibros Editorial. En 2012 publicó The Last Wish Woman, traducción al inglés, del australiano Kieran Tapsell, de La mujer de los condenados.
En 2017 publicó Muerte en el anticuario, novela, y Se robaron Moserrate y otros cuentos.

Enlaces externos 
 The Last Wish Woman (edición electrónica)
 Se robaron Monserrate y otros cuentos (edición electrónica)
  Blog

Barranquilleros
Escritores de Colombia
Periodistas de Colombia